«Молодые офицеры» — название революционных движений в различных странах в разное время в XX веке.

 «» — словосочетание, которым в советской и русскоязычной публицистике иногда называют «Свободных офицеров» в арабских, африканских и ближневосточных странах (поскольку самым старшим из них в 1952 г. было 30—35 лет ; см. также «Азия и Африка сегодня» «Россия и международный рынок оружия», «Евреи и еврейский народ», «Десятый день Рамадана», «100 великих загадок XX века»).
 «Молодые офицеры» — группа офицеров Японской императорской армии, устроившая неудавшуюся попытку переворота в Японии в 1936 году.